Chiquita kan avse:

Chiquita Brands International – ett amerikanskt företag som producerar och exporterar bland annat bananer
Chiquita (musikgrupp) – ett dansband från Sverige

Se även
Chiquitita – en ABBA-låt från 1979